Ouyang Jian ist der Name folgender Personen:

*Ouyang Jian (Philosoph)  (gestorben 300), Philosoph der Zeit der Westlichen Jin-Dynastie 
Ouyang Jian (Buddhist)  bzw. Ouyang Jingwu  (1871–1943), Persönlichkeit des Buddhismus in China